Анастасия Дмитриевна Гасанова (родилась 15 мая 1999 года, ) — российская теннисистка, мастер спорта.

Биография 
Родилась 15 мая 1999 года в Саратове. По отцовской линии у Анастасии азербайджанские корни. 

Анастасия Гасанова начала заниматься теннисом в возрасте шести лет, её любимое покрытие - хард. Мама – Светлана Юрьевна Гасанова – тренер по теннису. До 2021 года она активно принимала участие в теннисных соревнованиях Всемирного теннисного тура ITF среди женщин, где уже выиграла шесть одиночных и три парных турнира.

С 2013 года тренируется под руководством Елены Юрьевны Брюховец. Мама Анастасии – второй тренер.

Окончила бакалавриат в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

В октябре 2022 года выступила с анти-украинскими заявлениями, в том числе призвала к ненависти к украинцам по национальному признаку.

Спортивная карьера 
В сентябре 2020 года стала чемпионкой России по теннису в одиночном разряде. Обладательница серебряной медали Кубка России по теннису и чемпионского титула в парном разряде в 2019 году. 

В январе 2021 года на престижном теннисном турнире WTA тура в ОАЭ, она смогла победить в квалификации и впервые в карьере дебютировать в основной сетке турнира WTA серии. В первом круге она переиграла немецкую теннисистку Мону Бартель, а уже во втором Анастасия в двух сетах обыграла третью сеянную на турнире именитую Каролину Плишкову и пробилась в третий раунд соревнований, где уступила испанской теннисистке Саре Соррибес Тормо.

В марте 2021 года на турнире St.Petersburg Ladies Trophy 2021 Анастасия Гасанова прошла квалификацию и впервые в карьере дошла до четвертьфинала турнира WTA. В первом круге россиянка обыграла украинку Катарину Завацку, а во втором – соотечественницу Анастасию Павлюченкову. Оба матча продлились более 3-х часов и вошли в подборку самых длинных матчей WTA 2021 года, а матч против Павлюченковой – в список побед в матчах WTA 2021 года после нереализованных матчболов соперниц. В четвертьфинале Анастасия уступила Вере Звонарёвой.

В сентябре 2021 года на турнире ITF W60 COLLONGE-BELLERIVE завоевала вместе с российской теннисисткой Аминой Аншбой свой третий в карьере парный титул ITF. 

В октябре 2021 года победный матч Анастасии против Джил Тайхман в первом круге турнира WTA Transylvania Open также вошёл в список побед в матчах WTA 2021 года после нереализованных матчболов соперниц. Россиянка спасла два матч-поинта на счете 4-5 и одержала свою третью победу против игрока топ-50 в 2021 году – 4-6, 6-0, 7-5.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (0)

Финалы турниров WTA в парном разряде (0)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты России
Мастера спорта России